Юшковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юшковцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Юшковцы — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Юшковцы — село в Жидачовском районе Львовской области.